Александр Адамович Беннигсен (,  — , ) — французский востоковед-советолог.

Биография 
Сын Адама Павловича Беннигсена и Феофании Владимировны Хвольсон (1887—1969). Внук детской писательницы Анны Борисовны Хвольсон, правнук востоковеда Даниила Авраамовича Хвольсона.

После революции семья Беннигсена эмигрировала из Советской России в Эстонию, а в 1924 году поселилась в Париже.

Окончил Высшую школу восточных языков.

В 1939—1940 годах — лейтенант 5-го драгунского полка французской армии. Во время немецкой оккупации Франции — в движении сопротивления.

Историк. Профессор Школы высших исследований. Специалист по исламу в СССР.

Умер в 1988 году. Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 
Был женат на баронессе Елене Петровне Бильдерлинг (1917—1996), дочери барона Петра Александровича Бильдерлинга (1884—1935) и Ксении Ананьевны Струковой (1886—1961). Дочь — политолог Мария Александровна Беннигсен-Броксоп (1944—2012).

Масонство 
Член парижской масонской ложи «Северное сияние» № 523 (Великая ложа Франции). Посвящён 25 марта 1939 года, возведён во 2-ую степень 23 января 1940 года. Член ложи до войны.

Библиография 
 The Evolution of the Muslim Nationalities in the USSR and their Linguistic Problems. — London, 1961.
 Islam in the Soviet Union. — London, New York, 1967.
 Muslim National Communism in the Soviet Union: a revolutionary strategy for the colonial world. — Chicago, 1970, (coedited with S. Enders Wimbush).
 Mystics and Commissars, Muslims of the Soviet Empire. A Guide. — Bloomington, Ind., 1985, (coedited with S. Enders Wimbush).
 The Islamic Threat to the Soviet State. — London, 1983. (With Marie Broxup).

Примечания

Ссылки 
 
 А. Беннигсен / Ш. Лемерсье-Келькеже > Суфии и комиссары. Главы из книги.

Александр Адамович
Историки Франции
Масоны ВЛФ
Советологи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа